Příjmení Hric nosí více významných osobností:

 Martin Hric (1936–2011) – slovenský novinář, autor fejetonů
 Peter Hric (* 1965) – slovenský cyklokrosař a biker
 Vladimír Hric (* 1948) – slovenský fotbalový záložník